La Calera bezeichnet:

 La Calera (Córdoba), Stadt in Argentinien
 La Calera (San Luis), Ort in Argentinien
 La Calera (Chile), Stadt in Chile
 La Calera (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien
 La Calera (Cáceres), Ort in Spanien

siehe auch: Calera